

Patronyme 

 Jean Cotelle l'Aîné (1607-1676), peintre français ;
 Jean Cotelle le Jeune (1646-1708), peintre français, fils du précédent ;
 Laurent Cotelle (1792-1874), homme politique français ;
 Sonia Cotelle (1896-1945), physicienne et chimiste polonaise ;
 Toussaint-Ange Cotelle (1795-1879), avocat français.

Toponyme 

 La Galerie des Cotelle du Grand Trianon.